Gerani steht für:

 Gerani (Platanias),  Dorf in der Gemeinde Platanias auf der griechischen Insel Kreta 
 Gerani (Rethymno), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Rethymno auf der griechischen Insel Kreta